Sol29, pubblicato nel 2005, è il primo album del gruppo musicale italiano Nosound.

Il disco
Il disco è uscito come autoproduzione, sotto etichetta Nodsound.

Nel 2008 ne viene prodotto una versione rimasterizzata e considerata "finale", che vede l'aggiunta di due brani.

Tracce

Edizione originale

Edizione remaster 2008

Formazione
Giancarlo Erra - voce, chitarra, tastiere
Alessandro Luci - basso

Collegamenti esterni